Bernardus ist eine Form von Bernhard und der Name von

 Bernardus Accama (1697–1756), niederländischer Maler
 Bernardus Americanus, Pseudonym von Hermann Iseke (1856–1907), Dichter
 Bernardus Estinghausen (1700–1769), Abt
 Bernardus (Marienfeld) († 1357), Abt des Klosters Marienfeld
 Bernhard von Minden (auch: Bernardus), von 905 bis 914 Bischof von Minden
 Bernardus (Ostia) († 805), Kardinalbischof von Ostia
 Bernardus Silvestris (1085–1160/1178), Philosoph und Dichter
 Bernardus Manders (* 1962), niederländischer Schauspieler
 Bernhard von Clairvaux (um 1090–1153), heiliggesprochener Mystiker und Zisterzienserabt

 Ferdinand Bernardus, genannt Emil Evers (1861–1934), deutscher Musikpädagoge, Fürstlich-Schaumburg-Lippischer Hofpianist und Komponist

Bernardus steht für:
 (3266) Bernardus, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bernhardus
 St. Bernardus, belgische Bierbrauerei